Jean-Baptiste Masui, een Belgische ingenieur, eerste directeur-generaal van de Belgische Spoorwegen,
Paul Masui-Castrique, een Luxemburgs-Belgische kunstschilder en graficus.